Pujiang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Pujiang (浦江县) der bezirksfreien Stadt Jinhua in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Pujiang (Jinhua);
 den Kreis Pujiang (蒲江县) der Unterprovinzstadt Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Pujiang (Chengdu);
 die Großgemeinde Pujiang (浦江镇) im Stadtbezirk Minhang der chinesischen Stadt Shanghai, siehe Pujiang (Minhang).